«Третий» — третий студийный альбом екатеринбургской рэп-группы АК-47, выпущенный 16 июня 2015 года на лейбле Gazgolder.

Реакция 
Борис Барабанов («Коммерсантъ») написал, что Витя и Максим в своих куплетах воспроизводят близость народу с легкостью и изяществом. Андрей Подшибякин (GQ) заявил, что АК-47 и особенно присутствующий на четырёх треках Ноггано в «Третьем» предстают перед слушателями на пике формы. Сергей Мезенов (Newslab.ru) охарактеризовал альбом в выражении «приятная безалаберная расслабленность».

«Третий» занял первую строчку в рейтинге самых продаваемых альбомов в iTunes через три дня после своего выхода.

Список композиций

Примечания 

Альбомы группы «АК-47»
Альбомы Gazgolder